La categoria dei Pesi welter leggeri è stata la sesta categoria di peso a Pechino 2008, limitata agli atleti di peso inferiore a 64 kg.

Hanno partecipato 28 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade